Tetrapolis (Oudgrieks:  / Tetrápolis; letterlijk: "vier-stad") was de naam van verscheidene zogenaamde vierstedenbonden. Zie voor de verschillende tetrapoleis:
 Tetrapolis (Attica), voor de tetrapolis in Attica (Oenoë, Probalinthus, Tricorythus, Marathon);
 Tetrapolis (Doris), voor de tetrapolis in Doris (Erineus, Pindus, Boeum, Cytinium);
 Tetrapolis (Lycië), voor de tetrapolis in Lycië (Cibyra, Oenoanda, Bubon, Balbura);
 Tetrapolis (Syrië), voor de tetrapolis in Syrië (Antiochia, Apamea, Laodicea, Seleucia Pieria);
 Antiochia zelf werd soms ook wel tetrapolis genoemd;
 Tetrapolis (Kefalonia), voor de tetrapolis op het eiland Kefalonia (Pale, Krane, Same, Pronnoi).

Referentie
 art. Tetrapolis, in  - trad. ed. , Classisch Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, Rotterdam, 1857, p. 939.